Az 1981-es 1. divisjon volt a 37. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Start volt. A szezont a Vålerengen csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Pål Jacobsen (Vålerengen) – 16 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok